Hosťovce peut faire référence à : 
Hosťovce, Village du district de Košice-Okolie en Slovaquie
Hosťovce, Village du district de Zlaté Moravce en Slovaquie